A 2015–2016-os MRF Challenge Formula–2000-bajnokság a széria 4. szezonja volt. Az idény 2015. október 30-án indult Abu-Dzabiban és 2016. január 31-én végződött Csennaiban. 4 helyszínen rendeztek összesen 14 futamot.

A brit Toby Sowery volt a címvédő, aki nem vett részt a szezon versenyein. A bajnoki címet a brazil Pietro Fittipaldi szerezte meg Tatiana Calderónnal szemben.

Versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

A bajnokság végeredménye

Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság versenyeinek hivatalos eredményei 
 Az MRF Challenge hivatalos honlapja 

Formula–2000
Formula–2000